Bootle (Merseyside), een plaats in het Engelse graafschap Merseyside
 Bootle (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria